Ю́рий Алекса́ндрович Рома́нов:
 Романов, Юрий Александрович (1926—2010) — советский и российский физик, Герой Социалистического Труда (1961), лауреат Сталинской (1953), Ленинской (1958) и Государственной (1975) премий СССР.
 Романов, Юрий Александрович (1930—2018) — советский и российский метеоролог, океанолог.
 Романов, Юрий Александрович (1934—2005) — советский и российский медик, профессор РГМУ, академик РАМН (1991).
 Романов, Юрий Александрович (род. 1945) — российский дипломат.